Dmochowski (feminin Dmochowska) este un nume de familie polonez. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Franciszek Ksawery Dmochowski (1752-1808) - călugăr piarist, activist politic, publicist, poet și traducător
 Franciszek Salezy Dmochowski (1801-1871) - scriitor, poet, traducător, critic și satirist, editor, jurnalist polonez
 Henryk Dmochowski (1810-1863) - sculptor și insurgent bielorus și polonez
 Mariusz Dmochowski (1930-1992) - actor polonez, deputat în legislatura a VI-a (1972-1976) și a VII-a a Seimului
 Marian Dmochowski (1924-2010) - economist și om politic al Republicii Populare Polone ca reprezentant al Partidului Muncitoresc Unit Polonez
 Wojciech Dmochowski (n. 1967) - actor polonez de teatru și film, actor în muzicaluri, cântăreț (bariton)

Nume de familie poloneze